Mucha, szlovák és cseh családnév
Művészet
 Mucha, cseh punkzenekar (Brno)
 Mucha Lucha, amerikai rajzfilmsorozat
Csillagászat
5122 Mucha kisbolygó